О́вощи:

 Овощи — огородные плоды и зелень, употребляемые в пищу.
 Овощи — село, Туркменский район, Ставропольский край